The Artist's Model – film del 1897 prodotto dalla Prestwich Manufacturing Company
 The Artist's Model – film del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Artist's Model – film del 1907 prodotto dalla Urban Trading Company
 The Artist's Model – film del 1915 diretto da Richard V. Spencer
 The Artist's Model – film del 1916 prodotto dalla Vim Comedy Film Company
 The Artist's Model – film del 1918 diretto da Jack Eaton
 The Artist's Model – film del 1924 diretto da Earl Hurd